Zadra ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Zadra (* 1949), italienischer Autorennfahrer
 Christoph Zadra (* 1965), österreichischer Schauspieler
 Daniel Zadra (* 1984), österreichischer Politiker (Grüne)
 Markus Zadra (* 1965), italienischer Kickboxer
 Sina Zadra (* 1990), deutsche Schauspielerin, Synchronsprecherin und Psychologin

Zadra steht außerdem für:
 Zadra (Energylandia), eine Achterbahn